Гейсмар, Фёдор Клементьевич (1783—1848) — генерал от кавалерии в русской императорской армии.
 Гейсмар — городской район в Гёттингене.
 Гейсмар — город в Луизиане.

См. также 

 Гайсмар — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.